Nippel (verbinding)
 Smeernippel
 Ander woord voor tepel
Spaaknippel, onderdeel dat bij wielen de spaak met de velg of naaf verbindt